Села:
 Марфівка — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Марфівка — Кіровоградська область, Долинський район